Fiamme –  plurale di fiamma

Film
Fiamme – film italiano del 1929 prodotto dall'Istituto per le Missioni Estere
Fiamme (Lángok) – film del 1941 diretto da László Kalmár

Pagine correlate 
Fiamma (disambigua)

Altri progetti